Стоя́чий такелáж (от , от  — «оснастка») — совокупность судовых снастей, служащая для раскрепления неподвижных элементов рангоута и передачи тяги парусов корпусу судна. Будучи раз заведённым стоячий такелаж всегда остаётся неподвижным. К стоячему такелажу относят: ванты, фордуны, штаги, бакштаги, перты, а также кливер и бом-кливер леера.

Ванты удерживают мачты и стеньги в поперечных направлениях и отчасти сзади, фордуны — сзади и отчасти с боков, штаги — спереди. К прочностной надёжности и долговечности стоячего такелажа предъявляют высокие требования. Наиболее массивные снасти стоячего такелажа (ванты нижней мачты) изготовляют из стальных тросов диаметром до 50 миллиметров, накладывают попарно на оба борта в обхват топа мачты, проводят вниз к вант-путенсам, где обтягивают талрепами. Кроме того, одинарные ванты (топ-ванты) на каждый борт заводят в специальные обухи на топе мачты. Например, на 4-мачтовом барке нижняя мачта удерживается шестью парами вант и четырьмя одинарными топ-вантами. Комли вант заводят в вилки талрепов, заламывают в сторону кормы и крепят бензелями из мягкой проволоки. Для предохранения вант от раскручивания у талрепов закладывают ворст — специальный стопор из прутковой или полосовой стали, который крепят у комлей вант. Талрепы также фиксируют стальными стержнями.

Фордуны и штаги (как парные, так и одиночные) изготовляют также из толстых тросов и крепят аналогично вантам.

Все ванты и топ-ванты полностью, а фордуны и штаги в местах касания к парусам клетнюют и тируют такелажным тиром для защиты от сырости. Остальные тросы стоячего такелажа иногда покрывают в декоративных целях водостойкими белилами.

К стоячему такелажу относят также и перты — растительные или стальные тросы на реях, на которые становятся матросы во время работы с парусами на реях. Обычно один конец перта крепят к ноку рея, другой — к середине рея за мачтой. Перты поддерживают подпертками — обнесёнными вокруг рея короткими стропами.

Расположение снастей стоячего такелажа

См. также 
 Такелаж
 Бегучий такелаж

Примечания

Литература 

 Морской словарь. М.: Воениздат, 1959.
 Морской энциклопедический словарь. Л.: Судостроение, 1991. ISBN 5-7355-0280-8
 

Детали кораблей